The Voice může být:

 The Voice (album, Bobby McFerrin) – album zpěváka Bobbyho McFerrina (1984)
 The Voice (album, Mavis Staples) – album zpěvačky Mavis Staples (1993)
 The Voice (USA) – americká televizní soutěž
 The Voice Česko Slovensko – česko-slovenská televizní soutěž